Ли Цзе
 Ли Цзе (李傑; род. 1940) — китайский политик, министр обороны Китайской республики.
 Ли Цзе (李杰; род. 1979) — китайский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Ли Цзе (род. 1984) — спортсменка из Нидерландов, игрок в настольный теннис.